Мулинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Забайкальский край 
 Мулинское сельское поселение — входит в Александрово-Заводский район

Кировская область 
 Мулинское сельское поселение — входит в Нагорский район